Константин Константинович Мирович (3 декабря 1866, село Шандра, Каневский уезд, Киевская губерния — не ранее 1919) — украинский политический деятель, министр исповеданий в Директории Украинской Народной Республики, статский советник.

Биография 
Родился в семье священника.
Окончил Богуславское духовное училище (1882), Киевскую духовную семинарию первым учеником (1888) и Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1892).

Преподаватель арифметики и географии в Пинском духовном училище, затем в Богуславском духовном училище (1893) и Киево-Подольском духовном училище (1902).

Статский советник (1907), помощник смотрителя Киево-Подольского духовного училища (1914), член ревизионной комиссии при Киевском епархиальном совете (1917).

В 1917 году член Поместного собора Православной российской церкви по избранию как мирянин от Киевской епархии, участвовал в 1-й сессии, секретарь XIII, член II, III, VIII Отделов.

С ноября 1917 года член Временной Всеукраинской православной церковной рады.

В 1918 году товарищ председателя, член Редакционной и Издательской комиссий Всеукраинского Православного Церковного Собора, делегат Киевского епархиального съезда духовенства и мирян, товарищ министра исповеданий Украинской Державы, директор Департамента духовного образования, с ноября министр исповеданий в Директории Украинской Народной Республики.

В 1919 году исполняющий обязанности министра культов в правительстве Б. Н. Мартоса.

Источники 

 РГИА. Ф. 802. Оп. 10. 1911. Д. 451; ЦГИА Украины. Ф. 711. Оп. 3. Д. 2096; ИР НБУВ. Ф. 175. Д. 1742. Л. 1–2 об.
 Извлечение из протоколов Совета Киевской духовной академии за 1891–1892 учебный год. К., 1893. С. 197–201, 276, 281.
 Киевские епархиальные ведомости. 1899. № 21. С. 289.
 Памятная книжка Киевской губ. 1908. С. 83; 1909. С. 105; 1915. С. 98; Весь Киев на 1911. С. 559.
 Церковные ведомости. 1913. № 50. С. 562.
 Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской Империи. СПб., 1915. Ч. 1. С. 1313; 1916. Ч. 1. С. 1286.
 Киевлянин. 1918. 11 января. С. 1; Киевский православный вестник. 1918. № 1. Прил. С. 2; Віра та держава. 1918. № 1. С. 1.
 Ульяновський В. Церква в українській державі 1917–1920 рр. (доба Української Центральної Ради). К., 1997. С. 62–63, 115, 139–140, 161.
 Ульяновський В. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського). К., 1997. С. 42, 171–172, 180, 196.
 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр. Т. 1. К., 2006.
 Стародуб А. Всеукраїнський православний церковний Собор 1918 року: огляд джерел. К., 2010. С. 29, 54, 60, 113–114.
 Зеньковский В., протопр. Пять месяцев у власти. М., 2011. С. 116, 124, 179, 245–247, 263.
 Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии. Т. 2. К., 2015.
 Київська духовна академія в іменах: 1819–1924. Т. 2. К., 2017.
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.

Статские советники
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Выпускники Киевской духовной академии
Выпускники Богуславского духовного училища
Выпускники Киевской духовной семинарии
Персоналии по алфавиту